Михаил Александрович Добры́нин (род.15 января 1974) — 
российский и казахстанский хоккеист с мячом,
мастер спорта Республики Казахстан международного класса, защитник сборной Казахстана и
ульяновской «Волги».

Биография 

Дебютировал в высшем дивизионе в сезоне 1992/1993 в составе Енисея из Красноярска, в котором выступал до сезона 1999/2000. 
С сезона 2000/2001 до сезона 2006/2007 выступал в кемеровском Кузбассе. 
Три сезона 2007/2008-2009/2010 провёл в кировской Родине. 
Четыре сезона провёл в составе ульяновской Волги 2010/2011 - 2013/2014. 
Завершил карьеру игрока после сезона в высшей лиге выступая за арсеньевский Восток - 26 игр 1 мяч 3 передачи 60 штрафных минут. 
В кубке Мира - 1997 (3=0), 1998 (4=0), 1999 (5=0), 2001 (3=0), 2003 (5=0), 2004 (4=0), 2005 (4=0), 2006 (3=0), 2007 (4=0).

Карьера

Молодёжная карьера 
 Чемпион мира среди юниоров (1) - 1994.

Клубная карьера 
 
 Серебряный призёр чемпионата России (5) - 1999, 2000, 2004, 2005, 2006. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (4) - 2001, 2002, 2003, 2007. 
 Обладатель Кубка России (5) - 1997, 1998, 1999, 2001, 2003. 
 Финалист кубка России (1) - 2005-весна. 
 Третий призёр кубка России (1) - 1999. 
 Второй призёр чемпионата России по мини-хоккею (1) - 2000. 
 Обладатель кубка Стокгольма - 1995. 
В списке 22 лучших игроков сезона (1) - 1995.

В составе сборной Казахстана 
 Бронзовый призёр Чемпионата Мира (4) - 2005, 2012, 2013, 2014.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Кузбасс»